L'albero di Halloween (The Halloween Tree) – romanzo di Ray Bradbury del 1972
 The Halloween Tree – film per la televisione del 1993 diretto da Mario Piluso